Wilbert steht für:

 männlicher Vorname, siehe Willibert (Vorname)
 Wilbert TowerCranes GmbH, deutscher Hersteller von Turmdrehkränen aus Waldlaubersheim

Wilbert ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Wilbert (1927–2022), deutschamerikanischer Ethnologe
 Jürgen Wilbert (* 1945), deutscher Aphoristiker und Andragoge
 Sibylle Wilbert, US-amerikanische Biathletin

Siehe auch:
 Vilbert
 Wilpert